Tafla kan syfta på följande platser:

Island 

 Tafla (bergstopp i Island, lat 66,37, long -22,57), Västfjordarna, 
 Tafla (berg), Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar